S61 (Polen), een autosnelweg in Polen
 S61 (treinlijn), een treinlijn in de regio Charleroi, zie S-trein Charleroi